Привиле́гия:
 Привилегия — преимущественное право кого-либо.
 Привилегия — системное преимущество, получаемое в силу принадлежности к той или иной доминирующей социальной группе.
 «Привилегия» — британский фильм 1967 года.

См. также 
 Льгота
 Право